Blekinge megye, Svédország
 Blekinge tartomány, Svédország